Geneviève Bouts Réal del Sarte (1896-1974) : peintre française ;
 Magdeleine Real del Sarte (1853-1927) : peintre française ;
 Maxime Real del Sarte (1888-1954) : sculpteur français.